Viveca Lindfors (née le  à Helsinki) est une patineuse artistique finlandaise.

Elle remporte la médaille de bronze lors des Championnats d’Europe 2019 à Minsk.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1999
Naissance à Helsinki
Patineuse artistique finlandaise